Horvátország
 Trebež, falu Jasenovac községben, Sziszek-Monoszló megyében
 Trebež folyó, a Lonja bal oldali mellékvize 

 Szerbia
 Trebež, ipari övezet Barajevo községben, a Belgrádi körzetben

 Szlovénia
Trebež, falu Brežice községben, Posavska régióban
Trebež, falu Ivančna Gorica községben, Közép-Szlovénia régióban